Об'єкти NGC
Скульптор (сузір'я)
Галактики